Tarducci ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrizio Tarducci (* 1976), italienischer Rapper, siehe Fabri Fibra
 Francesco Tarducci (* 1980), italienischer Rapper, siehe Nesli